Широ́кий Буера́к — название населённых пунктов в России:

 Широкий Буерак — село в Вольском районе Саратовской области.
 Широкий Буерак — село в Саратовском районе Саратовской области.

См. также